Sport
 Three Rivers Stadium, een voormalig sportstadion in Pittsburgh, VS
 Technologie
 TRS-80, een homecomputer uit de jaren 1970-1980
 TRS-plug, een driepolige elektrische stekker; zie Klink (stopcontact)
 TRS Motorcycles, Spaanse motorfietsfabrikant
 Vervoer
 Luchthaven Triëst, een Italiaans vliegveld met IATA-code TRS
 AirTran Airways, een luchtvaartmaatschappij met ICAO-code TRS
 overig
 Tembe Recording Studio, muziekstudio in Moengo, Marowijne, Suriname
 Total return swap, financiële term (kredietderivaat)